La xarxa de Rodalia de Santander (Cercanías Santander oficialment en castellà) és un servei de Renfe Rodalies entre la ciutat de Santander i la localitat de Reinosa, ambdós a la Cantabria. El traçat de la línia transcor per la línia de Palència-Santander i és de via única electrificada.

Actualment el nucli de rodalia només disposa de tres línias: la C-1, C-2f, C-3f.

Santander